Aceasta este o listă cu membrii români cu drepturi depline sau asociați din Asociația Română pentru Clubul de la Roma (ARCoR).

Președinte
Mugur Isărescu (Membru al Clubului de la Roma)

Vice Președinți
Mircea Malița (Membru de onoare al Clubului de la Roma)
Sergiu Celac
 Ionel Haiduc
 Florin Pogonaru

Secretar General
Liviu Tudor (http://arcor.clubofrome.ro/)

Director Executiv
Mugur Tolici

Membri
Lucian-Liviu Albu 
Valentin Alexandrescu
 Bogdan Andreescu
 Ecaterina Andronescu
 Anton Anton
 Daniel Barbu
Cezar Birzea 
Constantin Boștină 
Gheorghe Buliga 
 Răzvan Buzatu
 Sergiu Celac
 Traian Chebeleu
Cornel Codiță 
Florian Colceag
 Emil Constantinescu
Virgiliu Constantinescu
Mircea Cosea
 Octavian Crețu
 Daniel Dăianu
 Nicolae Dănilă
 Eugen Dijmărescu
Nicolae Ecobescu 
Alexandru Ene
Valeriu Franc 
Ioan Dan Gheorghiu
Radu Grațian Ghețea
 Dinu Giurescu
Traian Gomoiu 
 Alexandru Grumaz
Ionel Haiduc
 Cristian Hera
 Emil Hurezeanu
 Ion Iliescu
Marius Iosifescu
 Mugur Isărescu
 Valentin Lazea
 Aureliu Leca
 Mircea Malița
 Solomon Marcus
 Andrei Marga
Valentin Margineanu
Radu Meleșcanu
 Teodor Meleșcanu
Nicolae Micu
Ana Maria Mihăescu
Ion Mihăilescu
Virginia Mircea 
 Alexandru Mironov
Roxana Moldovan
Octavian Morariu
 Mișu Negrițoiu
Silviu Neguț
 Alexandru Niculescu
Gabriel Niculescu
 Varujan Pambuccian
Nicolae Panin
 Ioan Mircea Pascu
Cătălin Păuna
 Napoleon Pop
 Cristian Popa
 Dan Dumitru Popescu
 Remus Pricopie
Ionuț Purica
Radu Cristian Radut 
Petru Rareș 
Petre Roman
 Ioan Rus
Marius Sala
Ana-Maria Sandi 
Vasile Secăreș
Emil Sisu 
 Virgil Stoenescu
 Ilie Șerbănescu
Gelu Teodorescu
Mugur Tolici
Gabriela Tudor
 Ion Țiriac
 Adrian Vasilescu
Angheluță Vădineanu
 Dan Voiculescu

Referințe 
http://arcor.clubofrome.ro/ 
Liste de români